Robert Fontaine peut désigner :
 Robert Fontaine (1922-1976), peintre français, connu sous le pseudonyme de Robert Fonta ;
 Robert Fontaine (1942-), clarinettiste français ;
 Robert Fontaine (1980-), joueur d'échecs.